Даниил Пантелеймонович Бедношей (24 декабря 1924 — 13 сентября 1989) — советский украинский художник-пейзажист, член НСХУ с 1960 года, заслуженный художник УССР, лауреат премии им. Островского (1990, посмертно).

Биография 
Родился 24 декабря 1924 года в селе Великие Дмитровичи, Киевская область. Его отец работал в колхозе, затем переехал в Киев и продолжил работу на одном из заводов. Даниил приходил к отцу на работу, там увлёкся изобразительным искусством и рисовать начал с наглядной агитации. В школе учился у Георгия Киянченко, учёбу прервала война.

Прошёл всю Великую Отечественную войну, воевал в танковых войсках, был механиком-водителем Т-34, горел в танке, дважды ранен. Награждён орденами и медалями.

Экстерном после демобилизации сдал экзамены за десятый класс и поступил в институт. С 1947 по 1953 год учился в Киевском художественном институте — у В. Костецкого, И. Штильмана и Г. Мелихова.

Первая выставка состоялась в 1951 году в Кадиевке и была посвящена шахтёрам, Бедношей представил свою работу «Выдача стали на заводе имени Кирова». В республиканских и всесоюзных выставках участвовал с 1953 года.

Бедношей писал картины на разные темы, значительная часть посвящена Великой Отечественной войне, а также Тарасу Шевченко (местам, которые посещал поэт).

Произведения живописца хранятся в Национальном музее Т. Г. Шевченко, районном краеведческом музее Обухова, Музее украинской культуры в Свиднике, Мемориальном музее Т. Шевченко в Форт-Шевченко на Мангышлаке (Казахстан).

Поддерживал школу родного села, привёз и высадил у неё ивы, привезённые с Мангышлака.

Умер Даниил Бедношей 13 сентября 1989 года.

Работы 
 «Хрещатик відбудовується», 1952,
 «Останній сніг», 1957,
 «Берези осінню», 1957,
 «Весна», 1960,
 «Стара Кирилівка», 1961,
 «Шумлять верби», 1962,
 «Ранок в Моринцях», 1963,
 «Золоті ворота», 1963,
 «Ленін на полюванні», 1965,
 «Над Дніпром», 1966,
 «Осінь» — 1970,
 «Софія Київська», 1975,
 «Києво-Печерська Лавра», 1977,
 «Нескорений дот», 1977,
 «Пасхальний натюрморт», 1979,
 «В саду», 1979,
 «Весна на Дніпрі», 1980,
 «Оголена», 1980,
 «Півонії», 1981,
 «Лавра восени», 1982,
 «Західний кордон», 1983,
 «Човни на Дніпрі», 1983,
 «Взимку», 1985,
 «Пейзаж з церквою», 1987.

Примечания 

Танкисты Великой Отечественной войны
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Члены Национального союза художников Украины